Lancat (Lingga Bayu), een plaats in Indonesië
Lancat (Arse), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing